Quintet (engl. quintet ‚Quintett‘) steht für:
 Quintet, japanisches Entwicklerstudio für Computerspiele
 Quintet, US-amerikanischer Film von Robert Altman aus dem Jahr 1979, siehe Quintett (Film)
 Quintet.net, Software für gemeinsames Musizieren via Internet
 Honda Quintet, ein Automodell

Siehe auch:
 Quintett (Begriffsklärung)
 The Quintet